Las siglas CCN hacen referencia a:

 Centro Canario Nacionalista, partido político de las Islas Canarias, (España).
 Cruzada Cívica Nacionalista, partido político de Venezuela.
 Camino Cristiano Nicaragüense, partido político de Nicaragua.
 El Centro Criptológico Nacional de España, organismo estatal adscrito al Centro Nacional de Inteligencia.
 Comisión de la Capital Nacional, corporación estatal de Canadá que administra las tierras federales de la Región de la Capital Nacional.
 Cancún, Ciudad mexicana con desarrollo turístico de nivel internacional certificado.

Siglas